

Patronyme 
 François Méténier (1896-1956), activiste français d’extrême droite, connu comme Cagoulard ;
 Louis Méténier (1844-1922), potier et céramiste français, et son fils Gilbert Méténier (1876-?) qui lui succéda dans la fabrique de grès d'art Méténier à Gannat ;
 Oscar Méténier (1859-1913), auteur dramatique et romancier français.